Mässcupen 1958–1960 spelades över två säsonger, och vanns av Barcelona, Spanien som slog Birmingham City i finalen. Precis som i föregående turnering skickade många länder representationslag för större och viktigare orter, även om London skickade Chelsea istället. Köpenhamn XI utgjordes mest av spelare från BK Frem, och spelade i det lagets färger.

Första omgången

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1958-1960
Fotbollssäsongen 1958/1959
Fotbollssäsongen 1959/1960
1958 i Europa
1959 i Europa
1960 i Europa